Superligaen 1996/1997 var den sjunde säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union. Serien spelades mellan 28 juli 1996 och 15 juni 1997, med vinteruppehåll.

Danska mästarna kvalificerade sig för kvalspelet till Champions League 1997/1998, medan tvåan och trean kvalificerade sig för kvalspelet till Uefacupen 1997/1998. Fyran, femman och sexan kvalificerade sig för Intertotocupen 1997, medan de två lägst placerade lagen flyttades direkt ner till 1. division. Vinnaren och tvåan i 1. Division flyttades upp till Superligaen.

Tabell

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Externa länkar
  Fixtures at NetSuperligaen.dk
  Peders Fodboldstatistik

1996 i Danmark
1997 i Danmark
Fotbollssäsongen 1996/1997
1996/1997